Chantré steht für:
 eine Weinbrandmarke der Eckes AG, seit 2006 im Besitz der Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien

Chantre ist der Familienname folgender Personen:
Auguste Chantre (1836–1912), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
Ernest Chantre (1843–1924), französischer Archäologe und Geologe
 Teofilo Chantre (* 1964), kapverdianischer Sänger, Songwriter und Textdichter